krem russel – rodzaj kremu do przekładania ciast
 Russel – forma imienia Russell

Zobacz też 
 Russell